Josef Burg (1909–1999) – izraelski polityk i rabin, ojciec Awrahama
 Josef Burg (1912–2009) – ukraiński pisarz żydowskiego pochodzenia